Příjmení Kovářík nese více různých osobností:

 Jan Kovářík (1950–2002) – český archeolog, publicista a spisovatel
 Josef Kovářík (1868–1940) – československý podnikatel z Prostějova, strojař a spolumajitel firmy Wichterle a Kovářík (Wikov)
 František Kovářík (1886–1984) – český herec
 František Kovářík (politik) (1865–1942) – československý ministr veřejných prací v letech 1920 – 1921, národohospodář a spolumajitel firmy Wichterle a Kovářík (Wikov)
 Mária Kováříková (* 1969) – československá a česká reprezentantka v orientačním běhu
 Mirek Kovářík (1934–2020) – český divadelník, kulturní publicista a redaktor, herec, moderátor a vysokoškolský pedagog
 Miroslav Kovářík (sochař) (* 1951) – český sochař
 Tomáš Kovářík (1824–1881) – rakouský politik české národnosti
 Vladimír Kovářík (rozcestník) – více osob

Podobné příjmení 
 Kovařík